Time 100 — список ста наиболее влиятельных людей года по мнению американского журнала Time.

История 
Список выбирается комиссией учёных и публикуется начиная с 1999, когда был опубликован список самых выдающихся личностей 20-го века. Ежегодный список публикуется с 2004 года.

Отбираемые в список персоны делятся на 5 категорий:
 «Лидеры и революционеры» (Leaders & Revolutionaries)
 «Строители и титаны» (Builders & Titans)
 «Знаменитости в мире искусства и развлечений» (Artists & Entertainers)
 «Ученые и мыслители» (Scientists & Thinkers)
 «Герои и кумиры» (Heroes & Icons)

Список персон XX века 

В июне 1999 был опубликован список наиболее значительных персон XX века: «Time 100: Герои и кумиры 20-го века» (TIME 100: Heroes & Icons of the 20th Century). Кандидатов отбирала комиссия американских историков, журналистов и политиков.

Многократное появление персон в списках

13-кратные избранники

11-кратные избранники

10-кратные избранники

9-кратные избранники

8-кратные избранники

7-кратные избранники

6-кратные избранники

5-кратные избранники

Четырёхкратные избранники

Трёхкратные избранники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал Time
Списки персоналий
Появились в 1999 году в США